Clus steht für:

 Clus, Stadtteil von Bad Gandersheim 
 Klosterkirche Clus, Bad Gandersheim 
 Clus-Kirche, Schöningen
 Zeche Preußische Clus, siehe Kohlenbergwerk Minden

Siehe auch:
 Klus
 Clouse
 Klues
 Cluss